Архиепархия Таррагоны (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви в Испании. С 8 июня 2019 года епархией управляет архиепископ-митрополит .

Клир епархии включает 174 священника (136 епархиальных и 38 монашествующих священников), 5 диаконов, 110 монахов, 396 монахинь.

Адрес епархии: Apartado 458, Pla de Palau 2, 43003 Tarragona, España. Телефон: 977 23 34 12. Факс: 977 25 18 47.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 200 приходов в провинции Таррагона, в автономном сообществе Каталония в Испании.

Все приходы образуют 3 деканата, разделенных на 11 архипресвитерств.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Таррагона в Соборе Санта-Мария-де-Таррагона.

В состав митрополии (церковной провинции) Таррагоны входят:
 Архиепархия Таррагоны;
 Епархия Жироны;
 Епархия Лериды;
 Епархия Сольсоны;
 Епархия Тортосы
 Епархия Урхеля
 Епархия Вика.

История 
Кафедра Таррагоны, по преданию, была основана в I веке апостолом Святым Павлом, проповедовавшим Евангелие в Испании. Первые епископы древнего Таррако, чьи имена сохранились в истории, известны с середины III века. Ещё в V веке епархия была возведена в ранг архиепархии. Первым архиереем, взошедшим на кафедру с титулом архиепископа, был Иоанн (470—502). В 516 году в архиепархии прошёл первый поместный собор.

С VIII до середины X века кафедра оставалась вакантной из-за вторжения арабов-мусульман. По этой причине в 711 году епископ святой Проспер и часть паствы бежали в Италию. Они принесли с собой мощи святых и литургические книги, одна из которых сохранилась и сейчас находится в Капитулярной Библиотеке Вероны. Это — Вестготский Орационал (собрание молитв для служб суточного круга на весь литургический год), древнейшая из всех имеющихся на сегодняшний день литургическая рукопись испано-мосарабского обряда.

После завоевания территории архиепархии франками и образования Испанской Марки, архиепархия Таррагоны была восстановлена со статусом епархии, став фактически епископством суффраганством архиепархии Нарбонны. При архиепископах Аймерико (927—977) и его преемниках Арменголе (977—1019), Гвифредо де Серданья (1019—1079), Педро Беренгуэре (1079) и Далмацио (1079—1091), архиереи Нарбонны незаконно титуловали себя и архиепископами Таррагоны.

Архиепископ Цезарий (956) первым попытался восстановить за архиепархией Таррагоны статус митрополии. После него кафедра снова осталась вакантной. В 971 году Папой Иоанном XIII на кафедру Таррагоны был поставлен архиепископ Аттоне. Он также попытался восстановить митрополию, переехав в Вик.

1 июня 1091 года Папа Урбан II официально восстановил архиепархию, возведя на кафедру Беренгуэр Сунифред де Льюса, который перенес резиденцию архиепископов из-за бедности Таррагоны в Вик. Архиепископ Нарбонны обвинил его в желании расчленить его митрополию и продержал архиепископа Таррагоны в заключении, пока тот не заплатил ему большую сумму компенсации.

Следующий архиепископ Олегар был хиротонисан и в епископы Барселоны, епархия которой, судя по всему, вошла в митрополию Таррагоны. Он также не проживал в Таррагоне, как и его преемник Григорий. Первым архиепископом, вернувшимся в город, был Бернардо Торт.

В 1151 году цистерцианцами на территории архиепархии был основан монастырь .

23 марта 1154 года Папа Анастасий IV установил границы архиепархии-митрополии Таррагоны и епископств-суффраганств: Жироны, Барселоны, Урхеля, Вика, Лериды, Тартосы, Сарагосы, Уэски, Памплоны, Тарацоны и Калаорры. В том же году епископ учредил капитул при соборе. В 1171 году началось строительство собора.

17 июня 1207 года Папа Иннокентий III даровал архиепископам Таррагоны привилегию коронации в Сарагосе короля Арагона.

10 октября 1238 года была основана епархия Валенсии и включена в церковную провинцию Таррагоны после долгой борьбы с архиепархией Толедо.

В 1318 году кафедра Сарагосы была возведена в ранг архиепархии-митрополии с епископствами-суффраганствами Уэски, Тарацоны, Калаорры и Памплоны, и эти территории были выведены из состава архиепархии Таррагоны.

В 1331 году собор в Таррагоне был торжественно освящен в присутствии архиепископов из Сардинии и епископов церковной провинции.

С 1380 по 1388 год кафедра Таррагоны была вакантной, из-за отказа короля Петра III Арагонского поддержать предложенные фракциями кандидатуры во время раскола в Римско-Католической Церкви.

Доминго Рам стал первым архиепископом Таррагоны, получившим сан кардинала 10 марта 1430 года.

19 июля 1492 года кафедра Валенсии была возведен в ранг архиепархии-митрополии, и также была выведена из состава архиепархии Таррагоны.

В 1498 году был опубликован Миссал, согласно литургическому наследию церковной провинции Таррагоны. Он использовался до 1589 года, когда в митрополии был введен римский обряд.

Сразу после Тридентского собора в 1570 году были основаны митропольные семинарии Святого Павла и Святой Феклы.

В 1593 году была основана кафедра Сольсоны, которая вошла в состав церковной провинции Таррагоны.

В 1671 году в церковной провинции была опубликована другая литургическая книга «Ритуал».

15 октября 1673 году в университете Таррагоны, архиепископ и консулы города поклялись защищать догмат о Непорочном Зачатии.

В 1691 году на поместном соборе архиепископам Таррагоны было оставлено право титуловать себя примасами Испании.

15 декабря 1712 года архиепископ Исидро Бертран, присоединившийся к партии претендента на престол, Карла Австрийского, был низведен с кафедры указом короля Филиппа V, а сама кафедра была объявлена вакантной. В следующем году Папа Климент XI обратился по этому поводу к королю Испании с буллой протеста. Тем не менее, король отказался отозвать указ.

В 1722 году был снова поднят вопрос о приоритетном праве архиереев Толедо именоваться примасами Испании, но все их притязания были отклонены.

В 1813 году войска Наполеона Бонапарта разграбили дворец архиепископа, уничтожив епархиальный архив и капитул. Не пощадили даже мощи Святой Фёклы, покоившиеся в монастыре Сан-Кугат-дель-Вальес. В 1815 году началось строительство нового дворца архиепископа.

После упразднения в Испании монашеских орденов, закрытия монастырей и конфискации их имущества, в связи с антиклерикальными указами правительства Хуана Альвареса Мендисабаля в 1835 году, монастырь Санта-Мария-де-Поблет был заброшен и почти век подвергался разорению со стороны местного населения.

В 1869 году архиепископ Франсиско Флейх-и-Соланс участвовал в заседаниях Первого Ватиканского собора.

14 августа 1897 года Папа Лев XIII возвел епархиальную семинарию в ранг в Папского университета.

В 1936 году во время гражданской войны в Испании были убиты викарный епископ Мануэль Боррас, 136 из 404 священников архиепархии и многие другие из числа монашествующих и мирян. Тем не менее, в 1937 году архиепископ, кардинал Франсиско де Асис Видаль-и-Барракуэр, ранее отказавшийся от сотрудничества с республиканцами, отказался подписывать пастырское послание испанских епископов в пользу франкистов. По этой причине с 1939 по 1943 год, до самой своей смерти, кардинал находился в изгнании и не мог принимать участия в руководстве архиепархией.

В 1940 году в монастыре Санта-Мария-де-Поблет была возобновлена монашеская жизнь.

В 1957 году границы архиепархии были расширены за счет архипресвитерств ранее принадлежавших епархии Барселоны и епархии Вика.

25 марта 1964 года кафедра Барселоны была возведена в ранг архиепархии с прямым подчинением Святому Престолу.

В 1988 году архиепархия Таррагоны была разделена на 11 архипресвитерств.

Ординарии архиепархии 
 святой Фруктуоз († 21.01.259);
 Имерий (385);
Гиларий (402);
 Тициан (420);
 Асканий (465);
 Эмилиан (465);
 Иоанн (470—520);
 Сергий (520—555);
 Транквилл (560—580);
 Евфимий;
 Артемий (589—599);
 Асиатик (599);
 Евсевий (610—632);
 Аудакс (упоминается в 633);
 Сельва (упоминается в 635);
 Протасий (637—646);
 Фалуакс (645—668);
 Киприан (668—688);
 Вера (упоминается в 693);
 святой Проспер Таррагонский (711—713/718);
 Sede vacante (713/718—956);
  (956—981);
 Ато (971 — 22.08.971/972);
 Sede vacante (971—1091);
 Беренгер Сунифред де Льюса (1091 — 11.01.1099);
 Sede vacante (1099—1118);
 блаженный Олегар — (21.03.1118 — 06.03.1137);
 Грегорио (1143 — 25.03.1146) — бенедиктинец;
  (1146 — 28.06.1163);
 Уг де Сервельо (14.07.1163 — 17.04.1171);
  (1171 — 07.03.1174);
 Беренгер де Виладемульс (21.03. 1174 — 16.02.1194);
 Рамон де Кастельтерсоль (17.11.1194 — 04.11.1198);
 Рамон де Рокаберти (1199 — 06.01.1215);
  (23.02.1215 — 03.03.1233);
  (1234—1237) — апостольский администратор;
  (1238 — 02.07.1251) — цистерцианец;
 Бенет де Рокаберти (09.08.1251 — 02.05.1268);
 Бернат д’Oливелья (24.05.1272 — 29.10.1287) — мерцедарий;
 Родриго Тельо (06.10.1288 — 16.12.1307);
 Гильем де Рокаберти (12.04.1309 — 25.02.1315);
 Химено Мартинес де Луна и де Алагон (26.03.1317 — 17.08.1328) — назначен архиепископом Толедо;
  (17.08.1328 — 19.08.1334) — апостольский администратор, латинский патриарх Александрии;
 Арнау Сескомес (07.10.1334 — 09.09.1346);
 Санчо Лопес де Аербе (30.10.1346 — 22.08.1357) — францисканец;
 Пере де Класкери (30.10.1357 — 10.01.1380) — латинский патриарх Антиохии;
 Эннек де Вальтерра (28.05.1380 — 17.02.1407);
 Пере де Сагаррига и де Пау (15.06.1407 — 31.12.1418);
  (17.01.1419 — 18.04.1431) — назначен архиепископом Сарагосы;
 Гонсало Фернандес де Ихар (18.04.1431 — 11.11.1433);
 кардинал  (25.08.1434 — 04.07.1440) — апостольский администратор, (04.07.1440 — 25.04. 1445) — архиепископ;
 Педро де Урреа (04.06.1445 — 09.09.1489) — латинский патриарх Александрии;
 Гонсало Фернандес де Эредия и де Бардахи (14.06.1490 — 21.11.1511);
 Альфонсо де Арагон-и-Санчес (01.10.1512 — 26.08.1514);
  (08.01.1515 — 11.04.1530);
  (23.01.1531 — 13.11.1532);
 кардинал  (08.05.1533 — 25.03.1558) — кардинал, апостольский администратор;
  (26.04.1560 — 28.04.1567) — доминиканец, кардинал, назначен архиепископом Валенсии, латинский патриарх Антиохии;
  (01.10.1567 — 14.12.1568);
 кардинал  (23.07.1568 — 17.10.1575);
Антони Агустин-и-Альбанель (17.12.1576 — 31.05.1586);
  (17.03.1587 — 10.07.1603);
  (10.05.1604 — 04.03.1612);
 Хуан де Монсада (30.07.1612 — 03.11.1622);
 Хуан Осес (29.03.1624 — 22.05.1626);
 Хуан Гусман (06.10.1627 — 06.06.1633) — францисканец, назначен архиепископом Сарагосы;
 Антонио Перес-и-Машо (28.11.1633 — 01.05.1637) — бенедиктинец;
 Sede vacante (1637—1653);
 Франсиско де Рохас-Борха-и-Артес (08.01.1653 — 23.11.1663) — назначен епископом Авилы;
 Хуан Мануэль де Эспиноса (26.11.1663 — 12.02.1679);
 Хосеп Санхис-и-Феррандис (27.11.1679 — 26.03.1694) — мерцедарий;
 Хосеп Льинас-и-Аснар (11.10.1694 — 15.11.1710) — мерцедарий;
 Исидор де Бертран Гарсия (10.08.1712 — 10.10.1719);
 Мигель Хуан де Тавернер и де Руби (16.12.1720 — 24.03.1721);
 Мануэль де Саманьего-и-Хака (10.12.1721 — 20.09.1728) — назначен архиепископом Бургоса;
 Пере Копонс и де Копонс (15.12.1728 — 19.04.1753);
 Хауме де Кортада и де Бру (26.09.1753 — 28.04.1762);
 Льоренс Деспуиг-и-Котонер (18.07.1763 — 22.02.1764);
 Хуан Ларио-и-Лансис (20.08.1764 — 06.09.1777);
 Хоакин де Сантийян-и-Вальдивьельсо (10.03.1779 — 05.07.1783);
 Франсеск Арманья-и-Фонт (14.02.1785 — 04.05.1803) — августинец;
  (26.09.1803 — 23.12.1816) — назначен архиепископом Севильи;
  (15.11.1817 — 18.07.1819);
  (29.05.1820 — 17.09.1825);
 Антонио Фернанде Эчанове-Сальдивар (13.03.1826 — 14.11.1854);
 Хосеп Доменек Коста-и-Боррас (03.08.1857 — 14.04.1864);
 Франсиско Флейш-и-Соланс (22.09.1864 — 28.07.1870);
 Эстебан Хосе Перес Фернандес (16.01.1874 — 05.07.1875) — назначен архиепископом Малаги;
 Константи Бонет-и-Сануи (17.09.1875 — 10.10.1878);
 Хосе Рамон Бенет Вильямитхана-и-Вила (28.02.1879 — 03.09.1888);
 Томас Коста-и-Форнагера (27.05.1889 — 10.10.1911);
 Антолин Лопес-и-Пелаэс (18.07.1913 — 23.12.1918);
 кардинал Франсиско де Асис Видаль-и-Барракер (07.05.1919 — 13.09.1943);
 кардинал Мануэль Арсе-и-Очоторена (29.03.1944 — 16.09.1948);
 кардинал Бенхамин де Арриба-и-Кастро (22.01.1949 — 19.11.1970);
 Хосе Понт-и-Голь (23.11.1970 — 11.04.1983);
 Рамон Торрелья Касканте (11.04.1983 — 20.02.1997);
 Льюис Мартинес Систак (20.02.1997 — 15.06.2004) — назначен архиепископом Барселоны;
  (15.06.2004 — 07.06.2019);
 (с 08.06.2019 по настоящее время).

Статистика 
На конец 2010 года из 549 500 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 517 800 человек, что соответствует 94,2 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 215.000 || 215.000 || 100,0 || 283 || 248 || 35 || 759 ||  || 130 || 625 || 151
|-
| 1969 || 260.000 || 263.000 || 98,9 || 355 || 285 || 70 || 732 ||  || 60 || 940 || 131
|-
| 1980 || 343.000 || 350.000 || 98,0 || 259 || 185 || 74 || 1.324 ||  || 196 || 819 || 193
|-
| 1990 || 366.000 || 375.000 || 97,6 || 248 || 185 || 63 || 1.475 || 1 || 158 || 788 || 193
|-
| 1999 || 368.000 || 381.000 || 96,6 || 197 || 149 || 48 || 1.868 || 3 || 124 || 557 || 198
|-
| 2000 || 396.000 || 411.950 || 96,1 || 195 || 148 || 47 || 2.030 || 4 || 120 || 555 || 198
|-
| 2001 || 406.000 || 422.909 || 96,0 || 456 || 413 || 43 || 890 || 4 || 113 || 525 || 199
|-
| 2002 || 409.000 || 427.000 || 95,8 || 183 || 143 || 40 || 2.234 || 5 || 108 || 523 || 199
|-
| 2003 || 437.000 || 456.526 || 95,7 || 184 || 144 || 40 || 2.375 || 5 || 104 || 519 || 199
|-
| 2004 || 437.000 || 456.526 || 95,7 || 183 || 141 || 42 || 2.387 || 5 || 107 || 512 || 199
|-
| 2010 || 517.800 || 549.500 || 94,2 || 174 || 136 || 38 || 2.975 || 5 || 110 || 396 || 200
|}

См. также 
 Кафедральный собор Таррагоны

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org , страница  
 Официальный сайт архиепархии Таррагоны
 Границы архиепархии  на сайте gcatholic.org 
 Список архиереев Таррагоны
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, pp. 76-77
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 478—479; vol. 2 , p. 248; vol. 3 , pp. 308—309; vol. 4 , p. 328; vol. 5, p. 369; vol. 6, p. 394

Таррагона
Таррагона